Pohling ist der Familienname von

 Andrea Pohling (* 1966), deutsche Badmintonspielerin
 Jörg Pohling (* 1975), deutscher Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Poling
 Bohling